

Голден-Біч — місто, штат Флорида
 Голден-Біч — переписна місцевість, штат Меріленд